Guardi est le nom d'une famille d'artistes peintres vénitiens du style rococo :
 Domenico Guardi (Val di Sole du Trentin, 1678 – 1716), peintre en Autriche, et ses trois fils :
Gianantonio Guardi (Vienne, 1699 – Venise,  1761), l'aîné, qui dirige l'atelier à la mort de leur père
 Cecilia Guardi (Venise, 1702 - ) qui épouse le peintre Giambattista Tiepolo (1696 - 1770) en 1719
 Nicolò Guardi  (Venise, 1715 - 1786)
 Francesco Guardi  (Venise, 1712 - Venise, 1793) 
 Giacomo Guardi (Venise, 1764 - 1835), son fils

Peintre rococo italien
Famille d'artistes italiens